Bułgario miła (Българио мила) to hymn państwowy Bułgarii w latach 1950-1964. Muzykę skomponowali Georgi Dymitrow, Georgi Złatew-Czerkin oraz Swetosław Obretenow, a słowa napisali Nikoła Furnadżijew, Mładen Isajew oraz Elisaweta Bagriana.

Oficjalne słowa 
 Българио мила, земя на герои,
 неспирен и мощен е твоят възход.
 Да крепне навеки съюзът ни боен
 с могъщия братски съветски народ!

 Слава, Републико наша свободна!
 Страж на мира непреклонно бъди!
 Враг ли нападне земята ни родна,
 в бой до победа ни смело води!
 
 Великото слънце на Ленин и Сталин
 с лъчите си нашия път освети.
 Димитров за подвиг сърцата запали,
 в борбата и в мирния труд ни сплоти.
 
 Слава, Републико наша свободна!
 Страж на мира непреклонно бъди!
 Враг ли нападне земята ни родна,
 в бой до победа ни смело води!
 
 Строим ний заводи, разкриваме мини,
 нивята широки задружно орем.
 За нашата скъпа, прекрасна родина
 готови сме труд и живот да дадем!

 Слава, Републико наша свободна!
 Страж на мира непреклонно бъди!
 Враг ли нападне земята ни родна,
 в бой до победа ни смело води!

Transliteracja oryginalnych słów 
 Bălgario mila, zemâ na geroi,
 nespiren i moŝen e tvoât văzhod.
 Da krepne naveki săûzăt ni boen
 s mogăŝiâ bratski săvetski narod!

 Slava, Republiko naša svobodna!
 Straž na mira nepreklonno bădi!
 Vrag li napadne zemâta ni rodna,
 v boj do pobeda ni smelo vodi!

 Velikoto slănce na Lenin i Stalin
 s lăčite si našiâ păt osveti.
 Dimitrov za podvig sărcata zapali,
 v borbata i v mirniâ trud ni sploti.

 Slava, Republiko naša svobodna!
 Straž na mira nepreklonno bădi!
 Vrag li napadne zemâta ni rodna,
 v boj do pobeda ni smelo vodi!

 Stroim nij zavodi, razkrivame mini,
 nivâta široki zadružno orem.
 Za našata skăpa, prekrasna rodina
 gotovi sme trud i život da dadem!

 Slava, Republiko naša svobodna!
 Straž na mira nepreklonno bădi!
 Vrag li napadne zemâta ni rodna,
 v boj do pobeda ni smelo vodi!

Linki zewnętrzne 
 Informacje w serwisie Nationalanthems.info

Historyczne hymny państwowe
Kultura w Bułgarii